Choroby drzew liściastych:
 rak bakteryjny brzoskwini
 rak bakteryjny czereśni ptasiej
 rak bakteryjny drzew owocowych
 rak bakteryjny śliwy
 rak bakteryjny jesionu
 rak drzew owocowych i zgnilizna owoców
 rak gruzełkowy drzew liściastych
 rak tarczowaty topoli